Евгений Ермаков:
 Ермаков, Евгений Фёдорович (1868—1946) — российский архитектор, киевский епархиальный архитектор.
 Ермаков, Евгений Львович (1953—1982) — капитан внутренней службы МВД СССР, участник войны в Афганистане.
 Ермаков, Евгений Иванович (1929—2006) — российский учёный в области культивирования растений в регулируемых условиях.